Genesee County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Genesee County (Michigan) – okres státu Michigan
 Genesee County (New York) – okres státu New York